Дмитрий Иванович Гладков (28.05.1926, с. Изобильное, ныне в Соль-Илецком районе Оренбургской области — 19.01.2022) — советский и российский учёный, ветеран Советской Армии и Вооруженных Сил и ВВС РФ. Генерал-майор авиации в отставке. Участник Великой Отечественной войны. Доктор технических наук, профессор. действительный член РАРАН (1992 или 1993 год). Почётный профессор ВВИА им. Н. Е. Жуковского. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1988). Специалист в области статистической динамики систем автоматического управления.

В Военно-воздушной инженерной академии имени проф. Н. Е. Жуковского Д. И. Гладков проработал свыше 65 лет (слушатель в 1949—1957 гг., начальник факультета авиационного вооружения 1969—1991 гг., профессор 1991—2007 гг.).

Биография 
В 1943 г. Соль-Илецким РВК призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Дата начала службы: 13.11.1943, направлен для подготовки в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков им. К. Е. Ворошилова. По завершении 1 Чкаловской ВАШП служил в учебном полку мастером по авиационному вооружению. С 1946 по 1947 г. проходил обучение во 2-ом Ленинградском военном авиационно-техническом училище. После училища направлен техником-испытателем в ГК ННИ ВВС (п. Чкаловский Московской области). В 1948 г. поступил в академию Жуковского. В 1955 г. выпустился с отличием по специальности эксплуатация авиационного вооружения и продолжил обучение в адъюнктуре под руководством члена-корреспондента АН СССР, академика РАН профессора Пугачёва В.С. После защиты диссертации в 1958 г. преподавал на кафедре В. С. Пугачёва, активно занимаясь научной и педагогической деятельностью. В 1969 г. защитил докторскую диссертацию и был назначен начальником факультета авиационного вооружения.

В 1991 году (24.10.1991) вышел в отставку по достижении предельного возраста на военной службе и продолжил работу в альма-матер профессором кафедры. Почётный профессор ВВИА им. Н. Е. Жуковского подготовил более 15 докторов и свыше 30 кандидатов наук, написал около 20 учебников и монографий, 120 научных статей.

Награды 
Ордена Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и другие.

Ссылки 
 Некролог
 Дмитрий Иванович Гладков на сайте «Большая электронная энциклопедия ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского»

Доктора технических наук
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Преподаватели Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Члены КПСС
Генерал-майоры (СССР)